Revival (Eminem-album)
Revival (John Fogerty-album)
Revival (Selena Gomez-album)